Vladislav Koutský (né le  à Náchod) est un joueur tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière 
Il commence sa carrière en 2003 avec le HC Pardubice. Il y fait une apparition en équipe première et joue principalement avec les U20.Il jouera surtout en deuxième division avec le HC Hradec Králové chez qui il est prêté. Il y jouera la majeure partie de sa carrière en République tchèque, passant également par les clubs du HC Vrchlabí et HC Slovan Ústečtí Lvi. En 2015 il tente une aventure à l'étranger (la seconde après sa pige au MsHK Žilina) chez les Bouquetins de Val-Vanoise, non conservé à l'issue de la saison il rentre en Tchéquie et signe au SC Kolín. Il est annoncé comme gardien numéro chez les Spartiates de Marseille pour la saison 2017-2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| HC Pardubice || Extraliga || 1 ||  ||  || 4,90 || 87,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Hradec Králové || 1. liga || 1 ||  ||  || 4,00 || 87,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 1 ||  ||  || 10,00 || 77,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Slezan Opava || 1. liga || 2 ||  ||  || 4,00 || 90,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| HC Pardubice || Extraliga || 1 ||  ||  || 5,45 || 80,0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Hradec Králové || 1. liga || 34 ||  ||  || 2,28 || 92,6 ||  ||  || 4 ||  ||  || 2,51 || 92,5 ||  || 
|-
|rowspan="3"| 2006-2007|| HC Pardubice || Extraliga || 6 ||  ||  || 2,06 || 92,8 ||  ||  || 1 ||  ||  || 8,00 || 71,4 ||  || 
|-
| HC Hradec Králové || 1. liga || 1 ||  ||  || 4,00 || 90,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Pelhřimov || 2. liga || 9 ||  ||  || 3,53 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2007-2008|| HC Pardubice || Extraliga || 3 ||  ||  || 4,72 || 86,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Hradec Králové || 1. liga || 34 ||  ||  || 2,26 || 93,3 ||  ||  || 8 ||  ||  || 1,85 || 95,1 ||  || 
|-
| 2008-2009|| HC Hradec Králové || 1. liga || 24 ||  ||  || 2,59 || 93,4 ||  ||  || 14 ||  ||  || 2,25 || 94,2 ||  || 
|-
|rowspan="2"| 2009-2010|| HC Pardubice || Extraliga || 2 ||  ||  || 2,33 || 90,2 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Chrudim || 1. liga || 11 ||  ||  || 4,64 || 87,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| HC Vrchlabí || 1. liga || 37 ||  ||  || 2,34 || 93,1 ||  ||  || 10 ||  ||  || 1,85 || 94,5 ||  || 
|-
|rowspan="3"| 2011-2012|| HC Pardubice || Extraliga || 7 ||  ||  || 3,12 || 88,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Hradec Králové || 1. liga || 6 ||  ||  || 2,64 || 91,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 10 ||  ||  || 2,19 || 92,4 ||  ||  || 10 ||  ||  || 2,46 || 92,8 ||  || 
|-
|rowspan="2"| 2012-2013|| HC Pardubice || Extraliga || 2 ||  ||  || 3,05 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 24 ||  ||  || 2,70 || 90,4 ||  ||  || 7 ||  ||  || 2,72 || 89,9 ||  || 
|-
| 2013-2014|| SHK Hodonín || 2. liga || 1 ||  ||  || 4,00 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| MsHK Žilina || Extraliga slovaque || - || - || - || - || - || - || - || 2 ||  ||  || 1,50 || 94,2 ||  || 
|-
| 2014-2015|| Salith Šumperk || 1. liga || 39 ||  ||  || 3,12 || 90,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Bouquetins de Val-Vanoise || Division 1 || 24 ||  ||  || 4,54 ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 3,81 ||  ||  || 
|-
| 2016-2017|| SC Kolín || 2. liga || 15 ||  ||  || 3,03 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Spartiates de Marseille || Division 2 || 18 ||  ||  || 2,42 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 3,42 ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || HC Spartak Chocen ||  Rep. Tchèque D4 || 15 ||  ||  || 3,55 || 91,2 ||  ||  || 5 ||  ||  || 5,40 || 84,4 ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Náchod
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du Marseille Hockey Club